«Пала́ч» — советский драматический фильм 1990 года режиссера Виктора Сергеева. Первый фильм трилогии «Палач» — «Гений» — «Странные мужчины Семеновой Екатерины».

Автор сценария — Сергей Белошников — режиссёр и автор сценария римейка 2006 года, также автор одноимённой книги.

Сюжет 
Ленинград, апрель 1990 года. Трое партнёров по бриджу (метрдотель ресторана Игорь, врач-нарколог Виктор и скульптор Саша) насилуют журналистку Ольгу, введя ей в вену некое наркотическое вещество. Четвёртый, Андрей, не участвует в изнасиловании, но и ничего не делает, чтобы его предотвратить. Ольга решает не подавать заявление в милицию, несмотря на уговоры следователя, а самостоятельно отомстить обидчикам. Вначале она приходит в гости к «подруге» Свете, которая помогла насильникам заманить жертву, и, угрожая изуродовать её кислотой, заставляет Свету назвать имена и телефоны четверых. Продав серьги с бриллиантами, Ольга находит криминального авторитета Вольдемара и просит его, чтобы он наказал её обидчиков за вознаграждение — каким образом, он сам должен придумать.

Дочь Игоря жестоко насилуют. Ольга звонит Игорю и объявляет, что с ним она в расчёте, но трое других получат своё. Трое решают послать Андрея, чтобы предложить Оле деньги. Оля не хочет с ним говорить; в ходе ссоры Андрей бьёт Ольгу по лицу, она в ответ бьет его ножом. Друг Оли — хирург, и они сами пытаются вылечить Андрея.

Исчезновение Андрея пугает насильников. Игорь, боясь за себя и семью, уезжает с женой и дочерью в Алушту, благодаря Саше, который достал для них путёвки. Игорь оставляет ему свою машину по его просьбе. Виктор берёт отпуск и пытается уехать, но люди Вольдемара похищают его и в течение 10 дней накачивают наркотиками.

Тем временем Андрей выздоравливает, Ольга прячет его на даче в Комаровo и пытается передать Вольдемару просьбу прекратить убийства, но тот исчез, а механизм уже запущен. Посадив Виктора на иглу, его возвращают домой и приказывают вызвать к себе Сашу. Приехав, тот застаёт умершего от передозировки Виктора, после чего обнаруживает погоню. Выехав на путепроводе на встречную полосу для обгона, Саша неожиданно обнаруживает, что у машины выведены из строя тормоза, он падает с эстакады и гибнет.

Ольга узнаёт о самоубийстве Светы. Утром звонит Вольдемар. Ольга вновь просит его прекратить убийства, но тот заявляет, что он и сам не может это сделать, поскольку приказы уже переданы другим людям. Ольга возвращается на дачу и пытается вывезти Андрея. Когда они садятся в электричку, в толпе кто-то всаживает Андрею нож в спину, и он умирает.

К Ольге домой приходит Вольдемар. Ольга убивает его из охотничьего ружья деда, после чего кончает жизнь самоубийством с воспоминаниями о своём покойном отце-моряке.

В ролях 
 Ирина Метлицкая — Ольга Юрьевна Привалова, журналист-фоторепортёр
 Андрей Соколов — Андрей Алексеевич Арсентьев 
 Лариса Гузеева — Света, знакомая Ольги; манекенщица 
 Сергей Газаров — Игорь Иванович Погодин, метрдотель в ресторане; насильник
 Борис Галкин — Саша Завалишин, скульптор; насильник 
 Станислав Садальский — Виктор Эммануилович Гольднер, врач-нарколог; насильник 
 Альгис Матулёнис — Вольдемар Карлович 
 Елена Аржаник — Лена, приятельница Ольги; певица в ресторане
 Аристарх Ливанов — Сергей Гаврилов, друг Ольги; хирург
 Лариса Цапусто — Жанна, дочь Игоря Погодина
 Александр Шурыгин — подручный Вольдемара
 Игорь Харламов — подручный Вольдемара
 Евгений Александров — администратор в ресторане
 Николай Крюков — дедушка Ольги
 Тамара Лебедева — мама Ольги
 Майя Блинова — бабушка Ольги
 Вадим Гущин — следователь
 Никита Михайловский — лейтенант (последняя роль в кино)
 Вячеслав Васильев — Сан Саныч, главврач
 Игорь Агеев — врач
 Дмитрий Нагиев — бармен

Ремейк 2006 года 
Сергей Белошников выступил также в роли автора сценария и режиссёра 4-х серийного фильма «Палач» с Ириной Апексимовой в главной роли.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы СССР
Фильмы-боевики СССР
Фильмы СССР 1990 года
Фильмы, снятые при участии студии «Ленфильм»
Фильмы Виктора Анатольевича Сергеева
Фильмы об изнасиловании и мести
Фильмы о Санкт-Петербурге
Фильмы о фотожурналистах
Фильмы с музыкой Эдуарда Артемьева
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях